

Sigle 

GDR est un sigle qui peut signifier :
 gauche démocrate et républicaine, un groupe parlementaire français regroupant des députés communistes et verts depuis 2007, puis communistes ou Front de gauche et d'outre-mer depuis 2011 ;
 German Democratic Republic (en français, République démocratique allemande), l'ex-Allemagne de l'Est ;
 gestion des données de référence, une discipline informatique qui concerne les données de référence partagées ;
 groupement de recherche, une structure du CNRS visant à animer et organiser la recherche en France sur une thématique précise ;
 Guide de la Reconversion, un site généraliste traitant de la reconversion professionnelle et de la formation professionnelle ;
 Guide du routard, une collection française de guides touristiques ;
Global Repository Receipt, certificat bancaire émis dans plus d'un pays pour des actions d'une société étrangère.

Code 
GDR est un code qui peut faire référence :
 République démocratique allemande, selon la liste des codes pays du Comité international olympique (code désormais inutilisé).